Меденин — топоним:

 Меденин — вилайет в Тунисе
 Меденин — город в Тунисе